Il doppio maschile  dell'Abierto Mexicano Telcel 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Byron Black e Donald Johnson erano i detentori del titolo, ma solo Johnson ha partecipato in coppia con Gustavo Kuerten.

Johnson e Kuerten hanno battuto in finale 6–3, 7–6 (7–5) David Adams e Martín García.

Teste di serie
 David Adams /  Martín García (finale)
 Lucas Arnold /  Tomás Carbonell (primo turno)
 Pablo Albano /  Jaime Oncins (quarti di finale)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2001
ATP Tour 2001